Cúbit (os), os de l'avantbraç.
 Cúbit (mesura), antiga mesura grega de longitud equivalent a 44,36 centímetres